Entomobielzia är ett släkte av mångfotingar. Entomobielzia ingår i familjen Entomobielziidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Entomobielzia